Indywidualne mistrzostwa świata w speedrowerze (ang. World Individual Cycle Speedway Championship) – rozgrywany co 2 lata turniej wyłaniający najlepszego zawodnika w speedrowerze. Obecnie prowadzony jest przez Międzynarodową Federację Speedrowerową. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1958 roku w Holandii, a od 1997 roku odbywają się co 2 lata.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników

Według państw/krajów

Uwagi

Przypisy